Salvo steht für:

 Salvo (Künstler) (1947–2015), italienischer Maler
 Salvo (Sänger) (* 1952), Schweizer Liedermacher und Schlagersänger
 Salvo, Markenname des britischen Automobilherstellers Swan & Company

Salvo ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Salvo (1929–1986), italienischer Unternehmer und Mafioso
 Ellenie Salvo González (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Hugo Romay Salvo (1937–2016), uruguayischer Unternehmer
 Ken Salvo (1947–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker 

Salvo bzw. SALVO steht als Abkürzung für:
 Sportanlagenlärmschutzverordnung

Siehe auch:
 DeSalvo
 De Salvo
 Di Salvo
 Palacio Salvo
 San Salvo

Abkürzung